La Route nationale 83 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 83 en Belgique
 Route nationale 83 en Estonie
 Route nationale 83 en France métropolitaine

Voir aussi